Donike ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Donike (* 1961), deutscher Radrennfahrer und Radsportfunktionär